Alexandre Guéniot (1832-1935), médecin français ;
 Arthur Guéniot (1866-1951), sculpteur français.